Yanagimachi ist der Familienname folgender Personen:

 Kaiyo Yanagimachi (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Mitsuo Yanagimachi (* 1945), japanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ryūzō Yanagimachi (* 1928), japanischer Biologe
 Tatsuru Yanagimachi (* 1997), japanischer Baseballspieler